Stati Uniti d'America
Lindale – census-designated place della Contea di Floyd, Georgia
Lindale – città della Contea di Smith, Texas